Le tournoi de qualification du simple messieurs de l'US Open de tennis 2016 se déroule du 23 au .

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série 

|-
|1|| Yuichi Sugita ||align=center|  || Alessandro Giannessi 
|-
|2|| Konstantin Kravchuk ||align=center|  || Christian Harrison (WC)
|-
|3|| Karen Khachanov ||align=center| Qualifié || Noah Rubin
|-
|4|| Thiago Monteiro ||align=center|   || Daniel Brands
|-
|5|| Nikoloz Basilashvili ||align=center|  || Matthew Barton
|-
|6|| Steve Darcis ||align=center| Qualifié || Enrique López-Pérez
|-
|7|| Renzo Olivo ||align=center|  || Lorenzo Giustino
|-
|8|| Thomas Fabbiano ||align=center| Qualifié || Alejandro González
|-
|9|| Radek Štěpánek ||align=center| Qualifié || Axel Michon
|-
|10|| Tim Smyczek ||align=center|  || Guilherme Clezar
|-
|11|| Ryan Harrison ||align=center| Qualifié || Henri Laaksonen
|-
|12|| João Souza ||align=center|  || Matthias Bachinger (PR)
|-
|13|| Dennis Novikov ||align=center|  || Pedja Krstin
|-
|14|| Jared Donaldson ||align=center| Qualifié || Santiago Giraldo (18)
|-
|15|| Jozef Kovalík ||align=center|  || Marco Chiudinelli (27)
|-
|16|| Mischa Zverev ||align=center| Qualifié || Sekou Bangoura (WC)
|}

|-
|17|| Marco Trungelliti ||align=center|  || Enrique López-Pérez
|-
|18|| Santiago Giraldo ||align=center|  || Jared Donaldson (14)
|-
|19|| Guido Andreozzi ||align=center| Qualifié || Daniel Brands
|-
|20|| Nicolás Kicker ||align=center|  || Ilya Ivashka
|-
|21|| Albert Montañés ||align=center|  || Alejandro González
|-
|22|| Tobias Kamke ||align=center|  ||| Alessandro Giannessi
|-
|23|| Austin Krajicek ||align=center|  || Blaž Kavčič (PR)
|-
|24|| Arthur De Greef ||align=center|  || Laslo Djere
|-
|25|| Quentin Halys ||align=center|  || Alexander Sarkissian
|-
|26|| Saketh Myneni ||align=center| Qualifié || Pedja Krstin
|-
|27|| Marco Chiudinelli ||align=center| Qualifié || Jozef Kovalík (15)
|-
|28|| Michael Berrer ||align=center|  || Noah Rubin
|-
|29|| Máximo González ||align=center|  || Márton Fucsovics
|-
|30|| Go Soeda ||align=center|  || Axel Michon
|-
|31|| Grega Žemlja ||align=center|  || Darian King
|-
|32|| Thiemo de Bakker ||align=center|  || Sekou Bangoura (WC)
|}

Qualifiés 

  Alessandro Giannessi
  Christian Harrison
  Karen Khachanov
  Guido Andreozzi
  Jan Šátral
  Steve Darcis
  Márton Fucsovics
  Thomas Fabbiano
  Radek Štěpánek
  Guilherme Clezar
  Ryan Harrison
  Ilya Ivashka 
  Saketh Myneni
  Jared Donaldson
  Marco Chiudinelli
  Mischa Zverev

Repêchés 
Deux places de lucky loser sont par ailleurs attribuées pour participer au tableau principal à la suite des forfaits de Thanasi Kokkinakis et Dmitri Toursounov. Deux joueurs sont tirés au sort parmi les meilleurs joueurs éliminés au dernier tour des qualifications. Il s'agit de :
  Jozef Kovalík
  Daniel Brands

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de l'US Open de tennis 2016
 Tournoi de qualification du simple dames

2016
Tennis masculin en 2016